Elvey ist der Familienname folgender Personen:

 George Elvey (1816–1893), britischer Organist und Komponist
 Maurice Elvey (1887–1967), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Stephen Elvey (1805–1860), britischer Organist und Komponist